Tenisowy turniej WTA ASB Classic 2009 odbył się w dniach 5 stycznia 2009 - 11 stycznia 2009 w nowozelandzkim Auckland na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Nowej Zelandii